Almenno San Bartolomeo, comune italiano in provincia di Bergamo
 Almenno San Salvatore, comune italiano in provincia di Bergamo